Бары́шская епа́рхия — епархия Русской Православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в юго-западной части Ульяновской области (в границах Базарносызганского, Барышского, Инзенского, Николаевского, Павловского, Радищевского и Старокулаткинского районов). Входит в состав Симбирской митрополии.

История 
26 июля 2012 года решением Священного Синода Русской православной церкви была учреждена Барышская епархия, путём выделения её из состава Симбирской епархии. В пределах Ульяновской области была образована Симбирская митрополия, включающая в себя Барышскую, Мелекесскую и Симбирскую епархии.

Архиереи 
 Епископ Филарет (Коньков) (с 28 октября 2012)

Благочиния 
Епархия разделена на 5 церковных округов (по состоянию на октябрь 2022 года):
 1-е благочиние (Барышский район)
 2-е благочиние (Базарносызганский и Инзенский районы)
 3-е благочиние (Николаевский район)
 4-е благочиние (Павловский район)
 5-е благочиние (Радищевский и Старокулаткинский районы)

Монастыри 
 Жадовский Казанский монастырь в посёлке Самородки Барышского района (мужской)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Барышской епархии. 
 Барышская епархия на сайте Патриархия.Ru. 
 Барышская епархия // Открытая православная энциклопедия «Древо» 

Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Симбирская митрополия
Появились в 2012 году в России
2010-е годы в Ульяновской области
2012 год в религии